Molekulska formula -{C12H18N2O3}- se može odnositi na:

 Nealbarbital
 Sekobarbital
 Spirobarbital